Iers voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Iers voetbalelftal onder 18 (vrouwen)